

Geografia
 Abaj – città kazaka nella regione di Qaraǧandy
 Abaj – città russa nella repubblica autonoma di Gorno-Altay
 Abaj (metropolitana di Almaty) – stazione della metropolitana di Almat

Sigle
 Antiquarian Booksellers Association of Japan